Сокращение КСЛ может означать:

 Калининско-Солнцевская линия — проектируемая линия Московского метрополитена.
 Крестьянский союз Латвии — латвийская политическая партия центристского и аграрного толка.